Dalstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dalstjärnen, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun,  (3,8 ha)
Dalstjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Dalstjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (7,61 ha)
Dalstjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Dalstjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (14,2 ha)
Dalstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Dalstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (5,19 ha)
Dalstjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (8,9 ha)
Dalstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Dalstjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Dalstjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Dalstjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland, 700064-162636), sjö i Kramfors kommun, 
Dalstjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland, 700126-163099), sjö i Kramfors kommun, 
Nedre Dalstjärnen, sjö i Kramfors kommun,  (5,87 ha)
Övre Dalstjärnen, sjö i Kramfors kommun,  (3,94 ha)
Dalstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (4,56 ha)

Se även
Daltjärn
Dalatjärn
Daletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn